Bradford Smith peut désigner :
 Lyman Bradford Smith (1904-1997), botaniste américain ;
 Bradford A. Smith, astronome américain.